Ортатобе — название населённых пунктов в Казахстане:
 Ортатобе (до 2005 г. — Октябрь) — село в Каратальском районе Алматинской области.
 Ортатобе — село в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области.

См. также 
 Ортатюбе